Plaats in Indonesië
 Sumber Rahayu (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sumber Rahayu (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Rahayu (Rambang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sumberrahayu, een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta